Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1978./79. kojeg su činile republičke lige

Hrvatska 

Hrvatska liga (Hrvatska republička liga) u sezoni 1978/79. bila je podijeljena na dvije skupine - Sjever i Jug.

Hrvatska republička liga - Sjever 

 Izvori:  
 NK Slaven Belupo, Koprivnica : 1907. – 2007.  
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj

Hrvatska republička liga - Jug 

 Izvori:  
 Narona / Neretva  
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj

Doigravanje za prvaka Hrvatske  
 'Istra Pula
 BSK Slavonski Brod

Nakon kvalifikacijskih utakmica između pobjednika dviju skupina, novi član Druge savezne lige postala je Istra iz Pule.

 Izvori:  
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj 

 Za narednu sezonu, donesena je odluka da se formira jedinstvena Hrvatska liga. U ligu bi ušlo po osam prvoplasiranih klubova iz svake lige. 
 Umjesto Istre, koja je izborila drugoligaški status, novi član jedinstvene Hrvatske lige postao je povratnik iz Druge savezne lige - Segesta (Sisak).
 Fuzijom dvaju dubrovačkih klubova u GOŠK-Jug, na upražnjeno mjesto uvršten je Velebit (Benkovac)''.

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 FK Kozara 1913-1988 
 FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989) 
 forum.sportsport.ba

Crna Gora

Unutrašnje poveznice 
 Prva savezna liga 1978./79.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

1978-79
 3